Tachyrhynchus är ett släkte av snäckor. Tachyrhynchus ingår i familjen tornsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tornsnäckor
Tachyrhynchus